Nevins ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Nevins (1890–1971), US-amerikanischer Journalist und Historiker
 Andrea Blaugrund Nevins, amerikanische Dokumentarfilmerin, Fernseh- und Filmregisseurin, Produzentin und Drehbuchautorin
 Claudette Nevins (1937–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 Jason Nevins (* 1970), US-amerikanischer Musikproduzent und Remixer
 John Nevins (1932–2014), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Venice

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Nevins (Florida), im Indian River County
 Nevins (Illinois), im Edgar County
 Nevins (Wisconsin), im Clark County
 Nevins Township, Indiana